Стерлинг Уолтер Хэйден (;  — ) — американский актёр и сценарист.

Биография 
Родился в Аппер-Монтклэр, Нью-Джерси, США.

Был женат на Мэдлин Кэрролл, позднее развелся.

Свою актёрскую карьеру начал в 1941 году, снявшись в фильме «Виргиния».

Позже стал сценаристом. В 1972 году сыграл роль капитана нью-йоркской полиции (Маккласки) в фильме «Крёстный отец».

Умер в возрасте 70 лет в Сосалито, Калифорния, США.

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Актёры фильмов нуар
Люди, чей прах был развеян
Умершие от рака предстательной железы